Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-2, 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Manuel Orantes (finale)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (semifinali)

 Kim Warwick (primo turno, ritiro)
 Christofer Delaney (primo turno)
 Carlos Kirmayr (primo turno)
 Peter McNamara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1980